La Péri steht für:

 La Péri (Burgmüller), Ballettmusik von Friedrich Burgmüller
 La Péri (Dukas), Ballettmusik von Paul Dukas

Siehe auch:
 Péri